Okupniki peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Okupniki, un village de la voïvodie de Łódź
 Okupniki, un village de la voïvodie de Petite-Pologne